Derrick Williams peut désigner :
 Derrick Williams (né en 1991), un basketteur américain ;
 Derrick Williams (né en 1993), un footballeur irlandais.

Voir aussi